Мартиноцци () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мартиноцци, Анна Мария (1637—1672) — «мазарине́ттка», племянница первого министра Франции и кардинала Джулио Мазарини.
 Мартиноцци, Лаура (1639—1687) — «мазарине́ттка», племянница первого министра Франции и кардинала Джулио Мазарини.